Penicíllium camembérti — вид несовершенных грибов рода Penicillium. Используется для закваски кисломолочных сыров.

Является введённой в культуру формой вида , в природе вне сыра с белой плесенью и окружающих местообитаний не встречается.

Использование 

Имеет специфический запах и вкус, используется при производстве различных сортов сыра типа бри, камамбер — сорта мягкого жирного сыра из коровьего молока.

Описание 
Колонии белые, пушистые, слабо спороносящие в белых или, реже, сероватых тонах. На агаре Чапека с дрожжевым экстрактом (CYA) колонии на 7-е сутки 2—2,5 см в диаметре, с бледным до желтоватого реверсом. Экссудат обычно отсутствует. На агаре с дрожжевым экстрактом и сахарозой (YES) колонии 2,5—4 см в диаметре, с кремовым реверсом.

Конидиеносцы — трёхъярусные до четырёхъярусных кисточки, иногда с неправильными ответвлениями различного порядка, 200—500 мкм длиной. Веточки 15—25 мкм длиной, метулы 7,5—12 мкм длиной. Фиалиды цилиндрические, с длинной широкой шейкой, 10—13 × 2,5—3 мкм. Конидии шаровидные, 3,5—5 мкм в диаметре, гладкостенные.

Галотолерантный вид, на агаре Чапека с дрожжевым экстрактом и 5 % NaCl (CYAS) растёт с той же скоростью, что и на обычном CYA. Психротолерант, при 30 °C не растёт.

Некоторые штаммы продуцируют циклопиазоновую кислоту.

Синонимы

Литература 
 

camemberti
Сыр